Catálogo pode referir-se a:
 Catálogo astronômico 
 Catálogo Henry Draper
 Catálogo Messier
 Catálogo de Objetos NGC

Desambiguação